Roussoellopsis är ett släkte av svampar. Roussoellopsis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Roussoellopsis